Salisbury Heights ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Salisbury Heights (Massachusetts)
 Salisbury Heights (New Hampshire)
 Salisbury Heights (Pennsylvania)

in Australien:
 Salisbury Heights (South Australia), Vorort von Salisbury, South Australia